Детский дом — воспитательное учреждение для детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и защите государства. Может также означать:
 Детский дом-лаборатория «Международная солидарность»

Населённые пункты 
 Посёлок Детского Дома им В. И. Ленина — посёлок в Солигаличском районе Костромской области.
 Детский Дом — посёлок в Чайковском городском округе Пермского края.
 Детский Дом № 1 — населённый пункт (тип населённого пункта) в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Детский дом № 29 — посёлок в Ишимском районе Тюменской области.

Публицистика 
 «Детский дом (Записки воспитателя)» — роман.

См. также 
 Детский домик